Till Death, La Familia е седми студиен албум на хевиметъл групата Ill Niño, който е издаден на 22 юли 2014 г. от Victory Records. Дебютира на #143 място в Билборд 200.

Състав 
 Кристиан Мачадо – вокали
 Диего Вердуско – китара
 Ару Лъстър – китара
 Лазаро Пина – бас
 Дейв Чавари – барабани
 Оскар Сантяго – ударни

Песни

Позиции в класациите

Албум

Бележки 

Албуми на Ил Ниньо
Музикални албуми от 2014 година